Dalton – gruppo musicale rock progressivo italiano
I Dalton (fratelli Dalton) – personaggi dei fumetti di Lucky Luke e delle opere derivate
I Dalton – serie animata francese